UAE Team Emirates ist ein Radsportteam, das bis 2016 unter italienischer und seit 2017 unter der Lizenz der Vereinigten Arabischen Emirate fährt. Der Sitz der Mannschaft ist im schweizerischen Lugano. Vor dem Einstieg des derzeitigen Hauptsponsors war das Team als Lampre bekannt.

Geschichte 
Der langjährige Hauptsponsor Lampre ist ein italienischer Baustoffhersteller. 2005 fusionierte die Mannschaft mit dem Team Saeco und erhielt mit dem Kaffee-Hersteller Caffita einen neuen Sponsor, der Anfang 2006 von Fondital abgelöst wurde. 2008 trennte sich Lampre vom Co-Sponsor Fondital. Von Mai 2008 bis Ende 2009 war NGC der neue Co-Sponsor von Lampre, 2010 fungierte Farnese Vini als Co-Sponsor, und von 2011 bis 2012 war es ISD. Von 2013 bis 2016 war der Fahrradhersteller Merida dann der Co-Sponsor. Der Sitz des Teams befindet sich im schweizerischen Lugano.

Nach einer Streitigkeit über das Recht der Mannschaft, den wegen Doping gesperrten Fahrer Diego Ulissi zu beschäftigen, trat das Team im März 2015 aus dem Mouvement Pour un Cyclisme Crédible aus. Der MPCC vertrat die Auffassung, die internen Regeln des MPCC stünden einer Beschäftigung entgegen.

Das Team war Gegenstand von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mantova wegen des Vorwurfs des organisierten Dopings. Während das Verfahren gegen das Team als solches, den Manager Saronni und einige Fahrer im November 2015 fallen gelassen wurden, wurden die Verfahren gegen die Fahrer Alessandro Ballan, Marzio Bruseghin, Pietro Caucchioli, Simone Ponzi, Massimiliano Mori, Manuele Mori, Paolo Bossoni, Marco Bandiera und den ehemaligen Trainer Sergio Gelati fortgeführt. Bis auf Manuele Mori waren diese Fahrer nicht mehr beim Team beschäftigt.

Nachdem sich zum Saisonende 2016 Lampre als Hauptsponsor zurückgezogen hatte, sollte das Team unter dem Namen TJ Sport mit chinesischer Lizenz bei der UCI registriert werden. Nachdem diese Lizenzierung scheiterte, sicherte das Management neue Sponsoren, und das Team wurde unter dem Namen UAE Abu Dhabi und Lizenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten registriert. Im Februar 2017 kam als neuer Sponsor die Fluggesellschaft Emirates dazu, die unter anderem auch die Fußballvereine Hamburger SV, Real Madrid, Paris Saint-Germain oder FC Arsenal sponsert. Die Partnerschaft war zunächst auf vier Jahre ausgelegt. Dadurch änderte sich der Teamname in UAE Team Emirates.

Platzierungen in UCI-Ranglisten 
UCI ProTour

UCI World Calendar

UCI World Tour

UCI World Ranking

Mannschaft 2023

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website
 

UCI WorldTeam
Radsportteam in den Vereinigten Arabischen Emiraten